Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Düsseldorf.

Faits marquants 
 L'Allemand Philipp Kohlschreiber remporte le tournoi en simple en s'imposant face à Ivo Karlović en finale. Il remporte ainsi son  ATP.
 En double, la paire Santiago González - Scott Lipsky s'impose en finale face à Martin Emmrich et Christopher Kas. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour le Mexicain et du  pour l'Américain.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis en Allemagne en 2014
Tennis en mai 2014